A Szobekemszaf (sbk-m-z3=f; „Szobek védelmezi őt”) ókori egyiptomi név, főként a második átmeneti kor idején volt népszerű. Bár nyelvtanilag hímnemű, női névként is előfordult, összhangban azzal a korabeli szokással, hogy a nevek nyelvtani neme nem mindig tükrözte viselőjük természetes nemét.

Híres viselői
A név híres viselői:
 I. Szobekemszaf, fáraó (XVII. dinasztia)
 II. Szobekemszaf, fáraó (XVII. dinasztia)
 Szobekemszaf királyné, VII. Antef felesége (XVII. dinasztia)
 Szobekemszaf hercegnő, Szobekemszaf királyné lánya (XVII. dinasztia)
 Szobekemszaf herceg, II. Szobekemszaf fia (XVII. dinasztia)
 [Szobek?]emszaf, Rahotep fáraó anyja (XVII. dinasztia)
 Szobekemszaf hivatalnok, Nubhaesz királyné fivére (XIII. dinasztia)

Források

Ókori egyiptomi nevek